Любовь живёт три года:

 Любовь живёт три года (роман) (фр. L'amour dure trois ans) — роман Фредерика Бегбедера.
 Любовь живёт три года (фильм) — французский кинофильм 2011 года, экранизация одноимённого романа Фредерика Бегбедера.